Кладбище советских солдат () — кладбище, находящееся в городе Августов, Польша. На кладбище похоронены советские военнослужащие, погибшие во время боёв в Августове и его окрестностях во время Второй мировой войны. Кладбище внесено в реестр охраняемых исторических памятников Подляского воеводства (№ 778).

История 
Кладбище располагается в северо-западной части августовского приходского кладбища и отделяется от него кирпичной стеной. В 1948—1949 годах на кладбище были захоронены эксгумированные останки 1509 погибших солдат на территории августовского повята. Список захороненных находится в местном городском совете.

В 1954 году на кладбище был установлен бетонный обелиск с пятиконечной звездой. На обелиске находится надпись на польском языке:

«Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym na tej ziemi w latach 1941—1944 w walce z faszyzmem, mieszkańcy Augustowa» (Солдатам Советской Армии погибших на этой земле в 1941—1944 годах в борьбе с фашизмом, жители Августова).

14 марта 1990 года кладбище было внесено в реестр охраняемых исторических памятников Подляского воеводства.

Источники 
 Jarosław Szlaszyński, Andrzej Makowski: Augustów. Monografia historyczna. Augustów: Urząd Miejski w Augustowie, 2007, стр. 604. ISBN 978-83-925620-0-9.
 Irena Batura, Wojciech Batura: Po Ziemi Augustowskiej. Przewodnik dla turysty i wczasowicza. Suwałki: Wydawnictwo «Hańcza», 1993, стр. 38. ISBN 83-900828-3-7.

Советские воинские захоронения Польши
Кладбища Подляского воеводства
Памятники культуры Подляского воеводства